Por Fischingen pode estar à procura de:
 Fischingen - na região administrativa de Freiburg , estado de Baden-Württemberg, na Alemanha;
 Fischingen - uma comuna no cantão de Turgóvia, na Suíça.

Desambiguação